Ponza  heißen folgende geographische Objekte:

 Ponza (Latium), Gemeinde in der Provinz Latina, Italien
 Ponza (Kentucky), Ort im Bell County, Vereinigte Staaten

 Ponza, bis 1891 Name von Arcinazzo Romano, Gemeinde in der Provinz Rom, Italien

 Ponza (Julische Alpen), 2275 m, mehrgipfeliger Berg an der italienisch-slowenischen Grenze
 Ponza (Insel), italienische Insel im Tyrrhenischen Meer

Ponza ist der Familienname folgender Personen:
 Coriolano Ponza di San Martino (1842–1926), italienischer Politiker und Generalleutnant
 Luigi Ponza (* 1948), italienischer Langläufer
 Michela Ponza (* 1979), italienische Biathletin

Siehe auch:
 Ponca